:

Hrvatska:
 Malo Vukovje, naselje u sastavu Grada Garešnice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
 Veliko Vukovje, naselje u sastavu Grada Garešnice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
 Vukovje Zelinsko, naseljeno mjesto u sastavu Grada Svetoga Ivana Zeline u Zagrebačkoj županiji.

Vidi i:
 Vukovije, prije Vukovje Batinjsko, do 1900. i u 1981. iskazuje se pod imenom Vukovje, naselje je u sastavu đulovačke općine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.